El Guayabo peut désigner :



Localités 
 El Guayabo : localité de la paroisse civile de Mucuritas de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure ;
 El Guayabo : localité de la paroisse civile de Chaguaramas de la municipalité de Chaguaramas dans l'État de Guárico ;
 El Guayabo : capitale de la paroisse civile d'Udón Pérez dans la municipalité de Catatumbo dans l'État de Zulia.

Subdivisions 
 El Guayabo :  l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Veroes dans l'État d'Yaracuy.

Homonymie de toponyme